Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Highflyer (Highflyer = der Hochfliegende).

 Die erste HMS Highflyer war ein Schoner mit 8 Kanonen, ursprünglich ein amerikanischer Freibeuter, der im Januar 1813 erbeutet und in die Royal Navy übernommen, aber am 23. September desselben Jahres durch die US-Fregatte President zurückerobert wurde.
 Die zweite HMS Highflyer war ein Flottentender mit 2 Kanonen, der 1822–1833 von der Royal Navy verwendet wurde.
 Die dritte HMS Highflyer war eine Fregatte mit Holzrumpf und Schraubenantrieb, die 1851 vom Stapel lief und 1871 abgewrackt wurde.
 Die vierte HMS Highflyer war ein Kreuzer 2. Klasse, der 1898 vom Stapel lief und 1921 zum Abwracken verkauft wurde.

Highflyer